Среднинское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом городского поселения в 
Усольском районе Иркутской области России. Административный центр — Средний.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 5352 человека, в том числе 2903 мужчины и 2449 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Средний
 Степной

Другие объекты
На территории Среднинского муниципального образования расположена авиабаза Белая.

Примечания 

Муниципальные образования Усольского района Иркутской области
Городские поселения Иркутской области